Carum scaligeriodes är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Carum scaligeriodes ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
scaligeriodes